Chris Evans peut désigner :
  (1946-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Chris Evans (1956-), chanteur français ;
 Chris Evans (1958-), homme politique australien ;
 Chris Evans (1966-), un présentateur, homme d'affaires et producteur britannique ;
 Chris Evans (1977-), homme politique britannique ;
 Chris Evans (1981-), acteur américain ;
 Chris Evans, écrivain canadien ;
 Chris Evans (1991-), joueur américain de basket-ball.

Voir aussi